Rolo — suporte utilizado para a escrita de textos
 Rolo (Reggio Emilia) — comuna italiana
 Rolo (Mauricio de Sousa) — personagem de histórias em quadrinhos criado por Mauricio de Souza, de aspecto hippie
 Joaquim Carriço — artesão português alcunhado Rolo
 Rolão — líder viquingue, fundador e primeiro governante da Normandia. Também chamado Rolo.